Hatohobei (staat), een staat in Palau
 Hatohobei (eiland), het hoofdeiland van deze staat
 Hatohobei (plaats), de hoofdplaats van de staat en het enige dorp op het eiland